Бургињон може да се односи на:

 Бургињон (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Бургињон (Об), насељено место у Француској, у департману Об

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бургињон"